Борок-2 — деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Входит в состав Устьрецкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Устьрецкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сямжи — 37 км, до центра муниципального образования Усть-Реки — 16 км. Ближайшие населённые пункты — Макаровская, Борок-1, Пуронга.

По переписи 2002 года население — 8 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района